Theridiosoma är ett släkte av spindlar som först beskrevs av O. Pickard-Cambridge 1879.  Theridiosoma ingår i familjen strålspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Strålspindlar
Theridiosoma